Койю () — посёлок в Ижемском районе Республики Коми России. Входит в состав сельского поселения Том.

История 
Основан после 1930 года. По данным 1956 года являлся посёлком лесозаготовителей в составе Мошьюгского сельсовета.

География 
Посёлок находится в северо-западной части Республики Коми, в пределах Печорской низменности, на правом берегу реки Ижмы, вблизи места впадения в неё реки Улыс-Койю, на расстоянии примерно 72 километров (по прямой) к юго-юго-западу (SSW) от села Ижмы, административного центра района.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с продолжительной морозной многоснежной зимой и коротким прохладным летом. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) составляет 14,6 °C; самого холодного (января) — −17,4 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 527 мм.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 49,2 %, женщины — соответственно 50,8 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения коми-ижемцы составляли 45 % из 381 чел.; коми — 30 %.

Примечания 

Населённые пункты Ижемского района